Wörndle ist der Familienname folgender Personen:

 August von Wörndle (1829–1902), österreichischer Historienmaler
 Edmund von Wörndle (1827–1906), österreichischer Landschaftsmalers und Radierer, Bruder von August von Wörndle
 Heinrich von Wörndle (1861–1919), österreichischer Verlagsbuchhändler und Autor, Sohn von Edmund von Wörndle
 Ingeborg Wörndle (1916–2011), deutsche Rundfunksprecherin und Stadionsprecherin bei Olympischen Spielen
 Matthias Wörndle (1909–1942), deutscher Skilangläufer und -bergsteiger
 Philipp von Wörndle (1755–1818), Tyroler Freiheitskämpfer (CE)
 Roman Wörndle (1913–1942), deutscher Skirennläufer
 Wilhelm von Wörndle (1863–1927), österreichischer Historienmaler, Sohn von Edmund von Wörndle

Siehe auch:
 Woernle
 Wörndl